Никола Минчев може да се отнася за:

 Никола Минчев (1915 – 1997) – югославски партизанин и политик
 Никола Илиев Минчев (1926 – 2012) – български режисьор
 Никола Минчев (р. 1987) – български юрист, председател на XLVII народно събрание